Castillo de Santa Bárbara (Alicante)
 Castillo de Santa Bárbara (Teguise)